Philip Brüggemeyer (* 30. März 1988) ist ein deutscher Fußballspieler, der vorwiegend als Innenverteidiger eingesetzt wird.

Karriere 
Brüggemeyer wechselte in seiner Jugend von Borussia Emsdetten zu Preußen Münster. Dort spielte er zuerst in der U19-Bundesliga. Von dort aus wurde er in den Regionalliga-Kader des SC Preußen Münster befördert. Ein Jahr später musste er die Preußen verlassen und ergänzte den FC Eintracht Rheine. Im Sommer 2009 unterschrieb er bei Sportfreunde Lotte, löste den Vertrag jedoch nach einem Monat wieder auf. Von 2012 bis 2014 begleitete Brüggemeyer den SV Rödinghaus bei dem Aufstieg in die Regionalliga West. Danach spielte er beim FC Eintracht Rheine, bis er Anfang 2019 zum SV Burgsteinfurt wechselte.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballspieler (Preußen Münster)
Fußballspieler (FC Eintracht Rheine)
Fußballspieler (Sportfreunde Lotte)
Fußballspieler (SV Rödinghausen)
Deutscher
Geboren 1988
Mann